Streithorst bezeichnet

 einen Ortsteil der Gemeinde Bohmte, siehe Streithorst
 ein Naturschutzgebiet in der Gemeinde Bohmte, siehe Streithorst (Naturschutzgebiet)
 der Name der adligen Familie "von Streithorst"

Streithorst ist der Familienname folgender Personen:
 Anton von der Streithorst (* 1562 oder 1563; † 1625), braunschweigischer Staatsmann
 Erika Streithorst (1908–1960), deutsche Schauspielerin, Dialogautorin und Dialogregisseurin
 Johann Werner Streithorst (1746–1800), deutscher Theologe und Schriftsteller

Streithorst ist Namensbestandteil einer Linie des ostwestfälischen Adelsgeschlechts Bussche, siehe Bussche (Adelsgeschlecht)